Bylbyl Sokoli, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu 2014.-2015. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri